Püttlingen steht für:

 Püttlingen, eine Stadt im Regionalverband Saarbrücken im Saarland
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Puttelange-aux-Lacs im Département Moselle
 einen deutschen Namen der französischen Gemeinde Puttelange-lès-Thionville im Département Moselle

Püttlingen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Vesque von Püttlingen (1803–1883), österreichischer Jurist und Liederkomponist